«Берёзовая аллея» — братское захоронение 14 000 советских воинов, погибших в 1941—1944 годах. Находится в городе Любань Ленинградской области.

Основано в 1960 году, является местом перезахоронения воинов Волховского фронта, погибших в ходе битвы за Ленинград — тех, которые в 1941 году сдерживали тяжелый натиск врага в лесах и болотах близ Любани, пытались прорвать блокаду Ленинграда в 1942 году во время Любанской операции, затем зимой и летом 1943 года, и в январе 1944 года всё-таки сделали это — 28 января 1944 года Любань была освобождена. Приказом Верховного главнокомандующего Москва салютовала доблестным воинам, освободившим города Любань и Тосно, двенадцатью артиллерийскими залпами из 124 орудий. Наиболее отличившимся в боях за город частям и соединениям было присвоено наименование «Любанских».

Описание 
Воинское братское кладбище. Номер захоронения в ВМЦ 47-395.

В центре — остроконечный гранитный обелиск высотой пять метров с табличкой от однополчан и выбитой надписью:
«Вечная слава героям павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины (1941—1945)»
и более сотни стел с именами 4 тысяч 997 погибших воинов (на 2017 год), отдельно четыре гранитные стелы с именами 13 экипажей самолётов.

В 2015 году установлен бюст Героя Советского Союза рядового Туйчи Эрджигитова, закрывшего своим телом вражескую амбразуру у деревни Смердыня в 1943 году.

Также в 2015 году в качестве памятников установлены два орудия 45-го калибра.

История 
Основано в 1960-х годах, когда на это место были перезахоронены воины с отдельных захоронений Любаньского района Ленинградской области.

Обелиск установлен в 1974 году. В 1989 году братское захоронение признано памятником истории регионального значения.

Всё время с начала основания проводятся дополнительные захоронения находимых останков воинов, часто — неизвестных солдат.

По паспорту захоронения 1985 года число похоронных в братской могиле составляло 9789 воинов. По паспорту захоронения 2014 года их общее число — 10027. На 2017 год — около 14000.

На 2017 год на стелах указаны имена 4997 захороненных здесь воинов, установление имён воинов и поиск их родственников продолжаются.

Здесь же проводятся захоронения останков лётчиков из экипажей найденных в окрестностях советских самолётов.

Так 22 августа 1979 года были торжественно захоронены останки членов экипажа пропавшего в феврале 1943 года и найденного в 1978 году на дне озера Белое самолёта Ил-2 из состава 704-го штурмового авиаполка: младшего лейтенанта Виктора Шишковца и младшего сержанта Василия Данилова; отреставрированный самолёт был установлен как памятник в Лебяжьем.

Захоронения продолжились и в 2000—2010 годах: 9 мая 2005 года захоронены останки К. Тутурова — пилота самолёта Ил-2, найденного в 2003 году у ручья Тишинец. 9 мая 2007 года захоронены останки четырёх экипажей: самолёта Пе-2 (один человек), самолёта ДБ-3ф (четыре человека), самолёта Ил-2 (2 человека, установлены), самолёта И-16 (один человек). В 2008 году погребены останков четырёх экипажей самолётов Ил-2 ВВС 4-й армии Волховского фронта, имена всех лётчиков установлены. В 2015 году захоронено с почестями 20 экипажей в количестве 29 человек, из них установлено 20 имён.

В 2015 году, во время празднования 70-летия победы в Великой Отечественной войне, был установлен бюст перезахороненного здесь Героя Советского Союза рядового Туйчи Эрджигитова, погибшего у деревни Смердыня в 1943 году, а также два орудия 45-го калибра.

В 2017 году произведена реконструкция мемориала с частичной заменой стел.

Примечания

Литература 
 Чисталева Т. — Певец счастья (О поэте В. И. Елькине, участнике войны, захороненном в Берёзовой аллее г. Любань) // Ленинское знамя, 9 мая 1975
 Ковешников Ю. — На поверке памяти (о стрелке В. Ф. Данилове со штурмовика Ил-2, поднятого со дна озера Белое) // Смена, 15 сентября 1979
 Амочкина Н. — В бою под Любанью (Благодарность за память о брате И. С. Туранове, погибшем 12 февраля 1943 г. под дер. Смердыня и похороненном в братской могиле на Берёзовой аллее) // Ленинское знамя, 25 января 1980
 Тепляков А. — Не вернулись из боя (установление спустя годы имен пилота Е. А. Шушпанова, стрелка Н. В. Сенъ, подробностей боя и места захоронения экипажа) // Ленинское знамя, фервлаль 1988
 Н. В. Суразакова — Отгремели салюты (о поездке на мемориал 9 мая 2013 года) // Звезда Алтая, 3 февраля 2014

Ссылки 
 Страница на сайте «Помните нас»
 Страница на сайте «Книга памяти великой войны»
 Страница на сайте Администрации г. Любань, Список увековеченных, фотографии всех стел
 Паспорт воинского захоронения, 1985 год
 Паспорт воинского захоронения, 2014 год

Кладбища Ленинградской области
Братские могилы в России
Памятники Великой Отечественной войны в России
Любань (Ленинградская область)